Trywialność (etym. → trivium; przym. trywialny):
 brak istotności, banalność, błahość, termin oznaczający rzecz małej wagi, nieciekawą,
 trywialność w matematyce.

Zobacz też 
 trivium